Ciparska nogometna reprezentacija predstavlja Cipar u muškom nogometu. Domaće utakmice igraju na stadionu Antonis Papadopoulos u Larnaci. Dosad se nisu uspjeli kvalificirati na svjetsko ili europsko prvenstvo.

Povijest 
Njihova prva utakmica bila je prijateljski susret 23. srpnja 1949. protiv Maccabi Tel-Aviva u Tel Avivu, koji je završio 3:3, godinu dana nakon što je reprezentacija postala član svjetske krovne organizacije FIFA-e. Sedam dana kasnije sastav je imao svoj prvi službeni međunarodni ispit, 3:1 poraz protiv Izraela u istom gradu. U studenom 1960., nakon osamostaljenja od britanske vladavine, Cipar je odigrao svoju prvu službenu utakmicu poslije nezavisnosti; 1:1 protiv Izraela, u sklopu kvalifikacija za SP 1962.
Ciparska prva pobjeda bila je 3:1 pobjeda protiv Grčke 27. studenog 1963., u prijateljskom susretu. Dana 17. veljače 1968. Cipar je ostvario svoju prvu natjecateljsku pobjedu, pobijedivši 2:1 Švicarsku u Nikoziji, u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo.
1974., reprezentacija ostvaruje jednu od njihovih najpoznatijih pobjeda, pobijedili su Sjevernu Irsku 1:0 u Nikoziji. Dana 12. veljače 1983., u sklopu kvalifikacija za Euro 1984., Cipar je odigrao 1:1 sa svjetskim prvacima Talijanima u Nikoziji, a mjesec dana kasnije isti rezultat ostvaruje protiv Čehoslovačke. Godine 1989. su izvukli 1:1 s Francuskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Unatoč brojnim pobjedama na domaćem terenu, Cipar je morao pričekati do 1992. kako bi ostvario prvu gostujuću pobjedu, 2:0 na Farskim Otocima.
Rezultati u kvalifikacijama također su se znatno poboljšali u to vrijeme. U kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 1996., Cipar je izvukao 1:1 s braniteljima naslova Danskom. Četiri godine kasnije, propustili su mjesto u doigravanju za Europsko prvenstvo 2000. za jedan bod; 3:2 pobjede protiv Španjolske i Izraela i 4:0 nad San Marinom donijele su 12 bodova, samo jedan bod manje od Izraela koji je otišao u doigravanje za Euro 2000.
Dana 15. studenog 2000. Cipar ostvaruje najveću pobjedu u povijesti pobijedivši Andoru u Limassolu 5:0.
U kvalifikacijama za Euro 2008., 7. listopada 2006., Cipar je napravio poveću senzaciju, razbivši Republiku Irsku 5:2. Michalis Konstantinou i Constantinos Charalambides su postigli svaki po 2 gola i Alexandros Garpozis jedan. Nedugo nakon toga, 15. studenog 2006., iznenadili su polufinaliste s prethodnog Svjetskog prvenstva Nijemce, odigravši 1:1 na svom terenu. Sljedeći veći uspjeh bio je pobjeda nad Velsom 13. listopada 2007., u Nikoziji; rezultat je bio 3:1. Samo četiri dana kasnije, bili su jako blizu povijesnom uspjehu protiv Irske u Dublinu, vodili su 1:0 do posljednje minute, međutim Irci su izjednačili, i utakmica je završila 1:1. U kvalifikacijama za Euro 2012., 3. rujna 2010., Cipar je odigrao povijesnu utakmicu s Portugalom u Portugalu, završilo je 4:4.

Stadion 

Domaće utakmice igraju na stadionu Antonis Papadopoulos u Larnaci. Prethodno su igrali na različitim stadionima diljem zemlje. Do 1974. Cipar je koristio stari GSP stadion u središtu Nikozije, ili GSE stadion u Famagusti. Nakon turske invazije Cipra, neke utakmice su igrali na stadionu Tsirion u Limassolu i Makario stadionu u Nikoziji. 1999., građenje novog GSP stadiona u Nikoziji osiguralo je novi dom za reprezentaciju, međutim, 2008., zbog promjene sponzorstva, domaće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo su se igrale na stadionu Antonis Papadopoulos.

Rezultati 
"Zaključno 12.lipnja 2015."

Uspjesi na velikim natjecanjima

Svjetsko prvenstvo

Europsko prvenstvo 

Nogometne reprezentacije
Nogomet
Nogomet na Cipru